Langengrund ist ein deutscher Ortsname:
 Langengrund (Gütenbach), Ortsteil der Gemeinde Gütenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Langengrund, bis 1930 Dlugigrund, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Długi Grąd im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Langengrund, Kreis Rumburg, Böhmen, seit 1945: Dlouhý Důl, Ortsteil der Stadt Krásná Lipa, Ústecký kraj, Okres Děčin, Tschechien
Siehe auch:
 Lange-Grund